Dobrjanske (ukrainisch ; russische Entsprechung Dobrjanskoje/Добрянское) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Welyka Pyssariwka, siehe Dobrjanske (Welyka Pyssariwka)
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Tjatschiw, siehe Dobrjanske (Tjatschiw)

Siehe auch:
 Dobrjanka (Begriffsklärung)